Море́но ( — «смуглый») — испанская фамилия, имя и топоним.

Фамилия 
 Морено, Алехандро (род. 1979) — венесуэльский футболист.
 Морено, Альфредо Давид (1980—2021) — аргентинский футболист.
 Морено, Ансельмо (род. 1985) — панамский боксёр-профессионал.
 Морено, Амандо (род. 1995) — американский футболист.
 Морено, Байрон (род. 1969) — эквадорский футбольный судья.
 Морено, Беатрис (род. 1952) — мексиканская актриса.
 Морено, Белита (род. 1949) — американская актриса, наиболее известная благодаря ролям в телевизионных комедиях.
 Морено, Дайро (род. 1985) — колумбийский футболист.
 Морено, Даниэль (род. 1981) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Морено, Джекоб Леви — см. Морено, Якоб Леви
 Морено, Зерка Теман (1917—2016) — американский психотерапевт и соучредитель психодрамы.
 Морено, Ленин (род. 1953) — президент Эквадора с 2017 по 2021.
 
 Морено, Мариано (1778—1811) — аргентинский политик и юрист.
 Морено, Марлос (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Морено, Науэль (Уго Брессано; 1924—1987) — аргентинский политик, троцкист.
 Рита Морено (род. 1931) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Морено, Патрисия (род. 1988) — испанская спортивная гимнастка.
 Морено, Роберт (род. 1977) — испанский футбольный тренер.
 
 Морено, Родриго (род. 1972) — аргентинский кинорежиссёр и сценарист.
 Морено, Родриго (род. 1966) — колумбийский легкоатлет.
 Морено, Ролан (1945—2012) — учёный и писатель, изобретатель смарт-карты.
 Морено, Роса Мария (1927—2006) — мексиканская актриса.
 Морено, Сержи (род. 1987) — андоррский футболист.
 Морено, Трессор (род. 1979) — колумбийский футболист.
 Морено, Франсиско (1852—1919) — аргентинский исследователь новых земель, учёный, естествоиспытатель, политик.
 Морено, Хавьер (род. 1984) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Морено, Чино (род. 1973) — американский музыкант.
 Морено, Хави (род. 1974) — испанский футболист.
 Морено, Хайме (род. 1974) — боливийский футболист.
 
 
 
 Морено, Эктор (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Морено, Энди (род. 1985) — кубинский борец вольного стиля.
 Морено, Эрик (род. 1991) — колумбийский футболист.
 Морено, Юлиан (1871—1936) — испанский монах, мученик и публицист.
 Морено, Юдель (род. 1983) — кубинский метатель копья, призёр международных соревнований.
 Морено, Яйро (род. 1995) — колумбийский футболист.
 Морено, Якоб Леви (1889—1974) — психиатр, психолог и социолог.

Составные фамилии 
 Морено-и-Диас, Эсекель (1848—1906) — католический святой, член монашеского ордена августинцев-реколлекционистов, миссионер.
 Морено Баптиста, Висенте
 Морено Баскуньяна, Хосе
 Морено Бонилья, Хуан Мануэль
 
 Морено и Эррера-Хименес, Хуан — настоящее имя Жана Рено, французского актёра испанского происхождения
 Морено Карбонеро, Хосе
 Морено Карнеро, Хавьер
 Морено Мартинс, Марсело (род. 1987) — боливийский футболист.
 Морено Машадо, Родриго
 Морено Окампо, Луис
 Морено Салазар, Роберто
 Арансади Морено, Рафаэль
 Гарсия Морено, Габриель
 Гомес-Морено, Мануэль
 Гутьеррес Морено, Хуан
 Кампос Морено, Хавьер Бенито (род. 1959) — чилийский шахматист, гроссмейстер (2005).
 Перес Морено Гомес, Фаустино (более известный как Тино Перес; род. 1969) — испанский мини-футбольный тренер.
  Родригес Морено
 Сандино Морено, Каталина

Имя 
 Торричелли, Морено
 Вольпини, Морено
 Морено Аоас Видал

Топоним 
 Морено (Буэнос-Айрес) — город в Аргентине, столица округа Морено
 Морено (муниципалитет) — муниципалитет в аргентинской провинции Буэнос-Айрес
 Морено-Валли — город в южной Калифорнии, США.

Другое 
 Морено (линкор) — аргентинский дредноут типа «Ривадавия».

См. также 
 Морена (значения)
 Перито-Морено
 Морену — муниципалитет в Бразилии.
 Морен